Uitz ist der Familienname folgender Personen:

 Béla Uitz (1887–1972), ungarischer Maler
 Erika Uitz (1931–2009), deutsche Historikerin